Dolenjska pokrajina je lahko:
 Dolenjska pokrajina, načrtovana pokrajina Slovenije
 Dolenjska pokrajina - vojaško-upravna enota TO RS in SV